Rywalizacja w wadze do 100 kg mężczyzn w judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 11 sierpnia na obiekcie Carioca Arena 2.

W zawodach wzięło udział 34 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Faza początkowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza finałowa

Repasaże

Finał

Bibliografia 
 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016